

Geografia

Austria 
 Ries – dzielnica Grazu

Niemcy 
 Ries – dzielnica Pasawy
 Ries – dzielnica Viechtach
 Ries – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Doanu-Ries
 Donau-Ries – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Nördlinger Ries – depresja (krater uderzeniowy) w Bawarii

Osoby 
 Adam Ries – niemiecki matematyk
 Al Ries – amerykański praktyk marketingu
 Ferdinand Ries – niemiecki pianista
 Frédérique Ries – belgijska polityk
 Julien Ries – belgijski duchowny katolicki

Inne 
 (4327) Ries – planetoida

Zobacz też 
 Rees
 Riehs
 Riess
 Rieß
 Riesz
 Riis
 Ris
 Riss